C19H21NO4 – formula molecolare del (+)-Naloxone
C19H21NO4 – formula molecolare del 6-MAM
C19H21NO4 – formula molecolare della boldina
C19H21NO4 – formula molecolare del naloxone

Formule molecolari